John Roach ist der Name folgender Personen:

* John Robert Roach (1921–2003), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Saint Paul and Minneapolis
 John Ross Roach (1900–1973), kanadischer Eishockeyspieler